El nombre Brosio puede pertenecer a cualquiera de las siguientes personas:
Manlio Brosio (1897-1980), un diplomático italiano.
Vanna Brosio (1943-2010), una cantante italiana.
Ambrosio Ortega, Brosio (1925-2015), un pintor español.